Velika nagrada Argentine 1996 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1996. Odvijala se je 7. aprila 1996.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:30,346
| 
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:30,598
| +0,252
|-
! 3
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:30,907
| +0,561
|-
! 4
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:31,038
| +0,692
|-
! 5
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 1:31,262
| +0,916
|-
! 6
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:31,404
| +1,058
|-
! 7
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 1:31,615
| +1,269
|-
! 8
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:31,801
| +1,455
|-
! 9
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:32,001
| +1,655
|-
! 10
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:32,058
| +1,712
|-
! 11
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:32,130
| +1,784
|-
! 12
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:32,177
| +1,831
|-
! 13
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:32,407
| +2,061
|-
! 14
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Ford
| 1:32,502
| +2,156
|-
! 15
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 1:32,696
| +2,350
|-
! 16
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:32,903
| +2,557
|-
! 17
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 1:33,256
| +2,910
|-
! 18
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:33,424
| +3,078
|-
! 19
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 1:33,727
| +3,381
|-
! 20
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 1:33,752
| +3,406
|-
! 21
| 22
|  Luca Badoer
| Forti-Ford
| 1:34,830
| +4,484
|-
! 22
| 23
|  Andrea Montermini
| Forti-Ford
| 1:35,651
| +5,305
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 72
| 1:54:55,322
| 1
| 10
|-
! 2
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 72
| + 12,167 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 72
| + 14,754 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 72
| + 55,131 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 72
| + 1:04,991
| 10
| 2
|-
! 6
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 72
| + 1:08,913
| 7
| 1
|-
! 7
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 72
| + 1:13,400
| 9
|  
|-
! 8
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 72
| + 1:14,295
| 12
|  
|-
! 9
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 71
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 10
| 23
|  Andrea Montermini
| Forti-Ford
| 69
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! Ods
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 56
| Vzmetenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 46
| Zlomljeno krilce
| 2
|  
|-
! Ods
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 39
| Prenos
| 19
|  
|-
! Ods
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 36
| Pedal za plin
| 16
|  
|-
! Ods
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 34
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Ford
| 33
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 32
| Zavrten
| 11
|  
|-
! Ods
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 29
| Ogenj
| 18
|  
|-
! Ods
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 28
| Prenos
| 13
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 24
| Črpalka za olje
| 20
|  
|-
! Ods
| 22
|  Luca Badoer
| Forti-Ford
| 24
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 19
| Pedal za plin
| 8
|  
|}

Formula 1 sezona 1996
1996